Алькифе () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гвадикс. Занимает площадь 12.19 км². Население — 733 человека (на 2013 год). Расстояние — 23 км до административного центра провинции.

Покровителями города считаются святой Эрменехильдо и святая Барбара.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Excmo. Ayuntamiento de Alquife
 Página web sobre Alquife
 Página web turística de Alquife

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады